Termenul „Olef” se poate referi la:

Râul Olef (27,9 km), pe care se află barajul Olef de lângă Hellenthal
Olef o localitate ce aparține de orașul Schleiden districtul Euskirchen